Барух (від  — благословений) — єврейське чоловіче ім'я. Відомі носії:

 Барух Бламберг
 Барух Бенасерраф
 Барух Камін
  Барух Спіноза

 Бернард Барух - американський фінансист, політичний і державний діяч.